Кефала́с () — греческая фамилия.
 Кефалас (в монашестве Иезекииль; род. 1938) — архиерей Константинопольской православной церкви, викарий Австралийской архиепископии.
 Кефалас, Анастасиос (в монашестве Нектарий Эгинский; 1846—1920) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Пентапольский.
 Кефалас, Джон (род. 1954) — американский политик-демократ, активист, педагог и лоббист греческого происхождения.
 Кефалас, Николас (1763—1847) — греческий моряк и авантюрист, капер и пират, писатель и картограф XIX-го века.
 Кефалас, Панайотис (ум. 1825) — греческий военачальник периода Освободительной войны в Греции (1821-1829).